Hinn steht für:
 Hinn, übernatürliches Wesen im Islam

Hinn ist der Familienname folgender Personen:
 Benny Hinn (* 1952), US-amerikanischer Fernsehprediger
 Christopher Hinn (1855–1926), US-amerikanischer Politiker